Gérard Klein (1937–) francia sci-fi szerző
 Gérard Klein (1942–) francia színész